All for You steht für:
 All for You (Lied), Lied von Janet Jackson
 All for You (Album), Album von Janet Jackson